Виктор Николаевич Фомин — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, Герой Социалистического Труда.

Биография 
Родился в 1927 году в городе Кременчуг Кременчугского округа Полтавской губернии. Член КПСС.

С 1954 года — на хозяйственной, общественной и политической работе. В 1954—1997 гг. — инженер, ведущий конструктор, начальник лаборатории, начальник отдела Научно-исследовательского института № 20/Научно-исследовательского электромеханического института Министерства радиопромышленности СССР/«Концерна воздушно-космической обороны „Алмаз-Антей“».

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 июня 1985 года присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

Государственная премия СССР (1976).

Умер в Москве в 2000 году.

Ссылки 
 Фомин